Kulcsár Tibor (1945–1988) pszichológus
 Kulcsár Tibor (1938–1993) költő